Butler County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Butler County (Alabama)
 Butler County (Iowa)
 Butler County (Kansas)
 Butler County (Kentucky)
 Butler County (Missouri)
 Butler County (Nebraska)
 Butler County (Ohio)
 Butler County (Pennsylvania)